Batho ist der Familienname folgender Personen:

 Delphine Batho (* 1973), französische Politikerin der Parti Socialiste (PS) 
 Edith Clara Batho (1895–1986), englische Hochschullehrerin, Rektorin der Royal Holloway, University of London
 John Batho (* 1939), französischer Fotograf

Batho ist der Name von:
 Batho von Freising, Missionar im Gebiet des Bistums Freising im 11. Jahrhundert

Siehe auch:
 Bado